Дружбинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Дружбинский сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Дружбинский сельсовет — в Целинном районе Алтайского края.
 Дружбинский сельсовет — в Соль-Илецком районе Оренбургской области.